Lagrangien est un nom ou un adjectif faisant référence aux travaux de Joseph-Louis Lagrange ou à des concepts découlant de ceux-ci.

Lagrangien peut désigner :
 lagrangien, en optimisation, une fonction permettant d'étudier les problèmes avec contraintes ;
 lagrangien, en physique théorique, une fonction permettant d'écrire les équations du mouvement du système ;
 Lagrangien, un formalisme de la théorie classique des champs.

Voir aussi 
 Description lagrangienne, en dynamique des fluides, une technique de description d'un écoulement